Ричфилд има више значења:
 Ричфилд (Калифорнија)
 Ричфилд (Небраска)
 Ричфилд (Пенсилванија)
 Ричфилд (Јута)
 Ричфилд (Ајдахо)
 Ричфилд (Висконсин)
 Ричфилд (Канзас)
 Ричфилд (Минесота)
 Ричфилд (Охајо)
 Ричфилд (Северна Каролина)